Понорого () — округ в провинции Восточная Ява, Индонезия. Административный центр — населённый пункт . Население — 855 281 чел. (2010).

Первые государственные образования на территории современного округа Поногоро возникли в конце XV века (1482-1496 гг.).

География 
Округ находится на востоке острова Ява. Граничит с округами ,  и  на севере,  на  юго-западе,  на юго-востоке,  (Центральная Ява) на западе и  на востоке.

Общая площадь, занимаемая округом — 1371,78 км². Высота над уровнем моря колеблется в пределах от 92 до 2563 м над уровнем моря. По сути, округ в географическом плане делится на две части — возвышенную (плато) и низменную. На территории последней протекает множество рек, в поймах которых расположены рисовые плантации.

Расстояние до центра провинции — примерно 200 км, до столицы страны — 800.

Климат 
Климат тропический, с чередованием влажного и сухого сезонов.

Административное деление и демография 

Основная статья: 

В административном плане округ делится на 21 район:

Религия 
В численном плане абсолютно преобладают мусульмане. Также в округе проживают представители и других конфессий — христиане, буддисты и др.

Экономика 
Основу местной экономики составляют сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, строительство, туризм и гостиничный бизнес, транспорт и инфраструктура, сфера услуг и др.

Примечания

Ссылки 

Округа провинции Восточная Ява